Крит може да се односи на:
 Крит (острво)
 Крит (периферија)
 Крит (Илиноис)
 Крит (Небраска)
 Крит (тема)